Il doppio  del The Hague Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Franco Ferreiro e Harsh Mankad erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Colin Ebelthite e Adam Feeney hanno battuto in finale Rameez Junaid e Sadik Kadir, 6–4, 6–7(5–7), [10–7].

Teste di serie

  Colin Ebelthite /  Adam Feeney (campioni)
  Rameez Junaid /  Sadik Kadir (finale)

  Olivier Charroin /  Stéphane Robert (semifinali)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Renavand (primo turno)

Tabellone

Note 
 

The Hague Open 2011